Didier Bochatay (né le  à Saint-Théodore-d'Acton, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède aussi la nationalité suisse.

Carrière de joueur 

Entre 1999 et 2003, il joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Après avoir joué avec les Voltigeurs de Drummondville, il est échangé aux Remparts de Québec, puis aux Foreurs de Val-d'Or.

Il s’en va par la suite en Suisse. Il joue d’abord six matchs avec le SC Langnau Tigers de la LNA, puis au début de la saison 2003-2004, il joue quelques matchs avec le HC Martigny de la LNB. Il passe cependant la majeure partie de son séjour de sept ans en Suisse, avec le SC Langenthal.

À l’été 2010, il signe un contrat avec le Marquis de Saguenay de la Ligue nord-américaine de hockey. Le , il est échangé au 3L de Rivière-du-Loup.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1999-2000 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||17 ||0 ||0 ||0 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||29 ||1 ||3 ||4 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||34 ||7 ||9 ||16 ||73 ||4 ||0 ||0 ||0 ||24
|-
| 2001-2002 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||69 ||8 ||19 ||27 ||178 ||9 ||0 ||1 ||1 ||30
|- 
| 2002-2003 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||38 ||4 ||17 ||21 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||28 ||0 ||9 ||9 ||56 ||7 ||1 ||2 ||3 ||26
|-
| 2003-2004 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||SC Langenthal ||LNB ||34 ||2 ||5 ||7 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2004-2005 ||SC Langenthal ||LNB ||43 ||6 ||15 ||21 ||132 ||9 ||4 ||3 ||7 ||33
|-
| 2005-2006 ||HC Martigny ||LNB ||22 ||1 ||8 ||9 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 ||SC Langenthal ||LNB ||18 ||5 ||1 ||6 ||59 ||12 ||1 ||1 ||2 ||20
|-
|2006-2007 ||SC Langenthal ||LNB ||45 ||2 ||9 ||11 ||82 ||6 ||0 ||0 ||0 ||45
|-
|2007-2008 ||SC Langenthal ||LNB ||49 ||4 ||19 ||23 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2008-2009 ||SC Langenthal ||LNB ||27 ||1 ||4 ||5 ||16 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 ||SC Langenthal ||LNB ||43 ||1 ||7 ||8 ||14 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2010-2011 ||Marquis de Saguenay ||LNAH ||13 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||13 ||1 ||3 ||4 ||6 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4

Références 

Naissance en janvier 1983
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Martigny
Joueur du SC Langenthal
Joueur des Marquis de Saguenay
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Défenseur de hockey sur glace